Singles
 Losing You (Dead by April)
 Losing You (Solange)
 Losing You (Eiffel 65)
 Losing You (Brenda Lee)
 Losing You (Sharon O'Neill)
 Losing You (Ephixa and Laura Brehm)

Overig
 Losing You (roman) - roman van Nicci French